Б'євр () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена
 Б'євр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Ессонн
 Б'євр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Арденни